«Батьки і діти» — роман російського письменника Івана Тургенєва.

 «Батьки і діти» — російський радянський художній фільм 1958 року.
 «Батьки і діти» — радянський телефільм-спектакль 1974 року.
 «Батьки і діти» — білоруський радянський художній фільм 1983 року.
 «Батьки і діти» — російський художній фільм 2008 року.